Koshi (rivier), een rivier in Nepal en de Indiase deelstaat Bihar;
Kosi (bestuurlijke zone), een bestuurlijke zone in Nepal;
Koshi (provincie), een voormalige provincie van Japan;
Koshi (stad), een stad in Japan.

Zie ook
Kosi (doorverwijspagina)
Kochi (doorverwijspagina)